Songavatn ist der Name eines Stausees in Norwegen. Er liegt in der Kommune Vinje (Vestfold og Telemark). Der See liegt südlich des Nationalparks Hardangervidda. Es gibt zwei Staudämme, Trolldalsdammen und Songadammen. Die Wasseroberfläche schwankt zwischen 974 und 939 Metern.
Der See ist der Wasserspeicher für das Wasserkraftwerk Songa kraftverk. Das Wasserkraftwerk wurde 1964 gebaut, hat eine Fallhöhe von 287 m, eine installierte Leistung von 120 MW und eine Jahresproduktion von 575 GWh.

Siehe auch 
 Liste von Seen in Norwegen

See in Europa
See in Vestfold og Telemark
SSongavatn
Vinje